Ruppiner Straße steht für:
 Ruppiner Straße (Berlin)
 Ruppiner Straße (Falkensee), siehe Liste der Baudenkmale in Falkensee
 Ruppiner Straße (Herzberg (Mark)), siehe Liste der Baudenkmale in Herzberg (Mark)
 Ruppiner Straße (Kremmen), siehe Liste der Baudenkmale in Kremmen
 Ruppiner Straße (Paulinenaue), siehe Liste der Baudenkmale in Paulinenaue

Abkürzung